Фио́на Дури́ф (; род. 30 октября 1981, Вудсток, Нью-Йорк, США) — американская актриса и кинопродюсер.

Биография 
Фиона Дуриф родилась в Вудстоке (штат Нью-Йорк, США) в семье актёра, номинанта на кинопремию «Оскар», Брэда Дурифа и его ныне бывшей жены — психолога Джонины Бернис Дуриф. У Фионы есть старшая единокровная сестра — Кристина Дуриф Тану (род. 1976).

Фиона снимается в кино с 2004 года и в настоящее время она сыграла во многих фильмах и телесериалах. Она наиболее известна по роли  в фильмах «Проклятие Чаки» (2013) и «Культ Чаки» (2017). С 2016 по 2017 год играла Барт Кёрлиш в сериале Холистическое детективное агентство Дирка Джентли.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США